As estradas nacionais da Suécia – em sueco Riksväg ou Rv - estão numeradas de 1 a 99. Os números mais baixos referem a rodovias localizadas no sul do país, enquanto os números mais altos designam rodovias no norte do país.
Costumam ter um bom nível e passam frequentemente por vários condados.
A rede rodoviária cobre todo o país.
As estradas nacionais suecas são geridas pela Direção Geral dos Transportes da Suécia (Trafikverket).

Fontes

 

Estradas Nacionais da Suécia

sv:Riksväg#Sverige